Virididentex acromegalus  — вид лучепёрых рыб семейства спаровых (Sparidae).
Распространены в восточной части Атлантики, эндемик прибрежных вод Кабо-Верде. 
Достигают в длину 52 см.
Virididentex acromegalus является придонным видом. Обитают среди коралловых рифов на каменистом дне на глубине 40—60 м.

Примечания

Ссылки 

 Bauchot, M.-L. and J.-C. Hureau , 1990. Sparidae. p. 790—812. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2.

Спаровые
Рыбы Атлантического океана
Животные, описанные в 1911 году